Roggenstein ist der Ortsname von

 Roggenstein (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Roggenstein (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Burgen und Schlösser:
 Burgstall Roggenstein, abgegangene Burg bei Emmering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern 
 Burg Roggenstein, abgegangene Burg bei Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
  Burgstall Altes Haus (Roggenstein), abgegangene Burg bei Roggenstein (Vohenstrauß)
 Schloss Roggenstein, Burgruine und sog. „Schlössl“ bei Roggenstein (Vohenstrauß)
Siehe auch:
 Rogenstein